Ponta Mangues kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta dos Mangues Verdes, udde, Maranhão, Santo Amaro do Maranhão, 
 Ponta dos Mangues Secos, udde, Maranhão, Primeira Cruz, 

Robotskapade Brasilienförgreningar